Продуктові картки – ініціатива Офісу президента України щодо підтримки певних верств населення через подорожчання продуктів харчування.

Передісторія 
Вперше про намір запровадити продуктові картки повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко. Він зазначив, що Офіс президента України вивчає можливість переходу частини громадян на продуктові картки через подорожчання продуктів харчування.

Реагуючи на стрімке подорожчання продуктів харчування Офіс президента України вважає за доцільне запровадити підтримку малозабезпечених верств населення, в т.ч. через субсидування за допомоги продовольчих карток.

Причин подорожчання продуктів харчування в Україні 
За даними Держстату України ціни на продукти харчування в грудні 2021 року зросли на 13,3% у порівнянні із груднем 2020 року.

Найбільше подорожчали у 2021 році соняшникова олія (на 38,8%), цукор (28,3%), яйця (19%), хліб (18,7%).

В Національному банку України зазначають, що в середньому ціна реалізації сільськогосподарської продукції у 2021 році підвищилась на 40%, в той час як реальні доходи населення зросли на 3%, а заощадження громадян скоротилися на 88 млрд. грн.

Оцінки ініціативи щодо введення продуктових карток 
Ініціатива щодо введення в України продуктових карток отримала переважно критичні оцінки від політичних та економічних експертів.

Зокрема, фахівці вважають, що:

 введення продуктових карток в Україні, яка є світовим лідером з виробництва продуктів харчування, вказує на недолугу економічну політику влади.
 запровадження продуктових карток означитиме перекладення фінансового тягаря з незаможних українців на бізнес, та тих, хто працює і сплачує податки до держбюджету.
 запровадження продуктових карток може допомогти 1% населення України, проте половина населення відчує додаткове суттєве подорожчання продуктів.

Більш ефективним заходом економічні експерти вважають запровадження нульової ставки податку на додану вартість на продукти харчування або прямі додаткові грошові виплати слабо захищеним верствам населення.

Примітки 
2022 в Україні